Fotbollsallsvenskan 2019 var den 95:e säsongen av allsvenskan sedan starten 1924 och Sveriges högsta liga i fotboll 2019. Djurgårdens IF säkrade SM-guldet i den 30:e och sista omgången den 2 november 2019 genom att spela 2−2 borta mot IFK Norrköping. Djurgården vann därmed sin första allsvenska titel sedan 2005, samt sin tolfte svenska mästerskapstitel. Detta innebar att ett Stockholmslag tog hem titeln för andra året i rad.

Lag
16 lag har kvalificerat sig för spel i fotbollsallsvenskan 2019 efter resultat från allsvenskan 2018 och superettan 2018, samt genom kvalspelet till Allsvenskan där Superettans tredje lag AFC Eskilstuna kvalificerade sig efter möte mot IF Brommapojkarna.

Städer och arenor

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

Laget som slutade på fjortondeplats i fotbollsallsvenskan, Kalmar FF, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på tredjeplats i superettan 2019, IK Brage. Kalmar vann matchserien med det sammanlagda slutresultatet 4–2 vilket gjorde att båda lagen stannade i sina respektive serier säsongen 2020.

Kalmar FF kvalificerade sig för Fotbollsallsvenskan 2020 med ackumulerade slutresultatet 4–2.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hattricks

Svenska mästarna
Tränare: Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf

Se även
 Superettan 2019
 Damallsvenskan 2019
 Svenska cupen 2018/2019
 Svenska cupen för damer 2018/2019

Källor

Referenser

Externa länkar

 RSSSF - Sweden 2019

Fotboll i Sverige 2019
Fotbollssäsongen 2019
2019